Гимн Сама́рской о́бласти, также известен как «Песнь Сама́рской губе́рнии» — один из официальных символов Самарской области (губернии) — одного из субъектов Российской Федерации. Утверждён 28 декабря 2006 года. Автором текста является Олег Бычков, а автором музыки — Леонид Вохмянин.

Данный гимн исполняется при вступлении в должность Губернатора Самарской области, при открытии и закрытии заседаний Самарской Губернской думы, Самарской городской думы, а также во время официальных церемоний и торжеств области. Гимн был выбран в ходе областного конкурса, продолжавшегося два с половиной года. Из всех работ претендентов именно работа Бычкова и Вохмянина была одобрена членами правительства и депутатами Губернской думы, а также набрала больше всего голосов при опросе мнений более 10 тысяч самарцев.

Текст гимна

Примечания

Ссылки 
 Исполнение гимна симфоническим оркестром и хором

Песни 2006 года
Песни на русском языке
Символика Самарской области